Sag ou SAG peut faire référence à :

Code 
sag est un code pouvant désigner :
 sag, le sango, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Patronyme 

 Arif Sağ (1945-), musicien, chanteur et homme politique turc ;
 Jean-Pierre Sag (1942-), performeur, psychologue et maître de conférences.

Sigle 
SAG est un sigle pouvant signifier :
 Société AngloGold Ashanti de Guinée, une société d'extraction d'or en Guinée
 Screen Actors Guild (devenue SAG-AFTRA en 2012), un syndicat d'acteurs et de figurants du monde entier ;
 Situation aérienne générale (dans le cadre de la surveillance de l'espace aérien en France).

Toponyme 

 Šag, un village croate de la municipalité de Valpovo ; 
 Sâg, une commune roumaine du județ de Sălaj ;
 Șag, une commune roumaine du județ de Timiș ;
 Sag Harbor, une localité américaine de l’état de New York ;
 Sag-Nioniogo, une localité burkinabé du département de Pabré.

Notes et références